Ferrari F1-2000 — болид «Формулы-1»
 F1-2000 (игра) — компьютерная игра (Image Space Incorporated / Electronic Arts)